Mensur (von lateinisch mensura = Messen, Maß) steht für

 Mensur (Fechten), der Abstand zweier Fechter
 Mensur (Studentenverbindung), der studentische Fechtkampf
 Mensur, Variante eines arabischen Vornamens, siehe Mansur

Musik:
 Mensur (Musik), Maßverhältnisse bei Musikinstrumenten
 Zeitmaße von Notenwerten, siehe Mensuralnotation

Sonstiges:
 Mensur (Chemie), ein Messzylinder